Coles Pond (Newfoundland en Labrador), meer in Canada
 Coles Pond (Massachusetts), meertje in Cape Cod, Massachusetts, VS
 Coles Pond (Vermont), meer in Vermont, VS